Mayday, sinal de socorro
 Mayday (minissérie britânica), minissérie de drama da BBC de 2013
 Mayday (série canadense), programa do National Geographic Channel sobre acidentes aéreos
 May Day, personagem da franquia James Bond
 Mayday Parade, banda de pop punk